Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2017/2018 — 117-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 11 августа 2017 года и закончился 28 апреля 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
2010-е годы в Северной Ирландии